Rich Internet Application – typ aplikacji internetowych
 RIA (immunologia) – badanie radioimmunologiczne